Кърчища може да се отнася за:

 Кърчища, на гръцки Полианемо, село в Костурско, Гърция;
 Горно Кърчища, днес Кърчищи и Епръм, село в областта Дебър, Албания;
 Долно Кърчища, днес Кърчищи и Пощъм, село в областта Дебър, Албания.